Thriller může označovat:

 thriller – filmový či literární žánr, který má vyvolávat napětí a emoce
 Thriller (album) – hudební album Michaela Jacksona z roku 1982
 Thriller (píseň) – titulní píseň ze stejnojmenného alba Michaela Jacksona
 Thriller (klip) – hororové hudební video ke stejnojmenné písni M. Jacksona z roku 1983 režírované Johnem Landisem
 Thriller – drsný film – švédský film z roku 1974 od Boa Arne Vibeniuse